Основана през 1949 г. Суперкупата на Нидерландия е мач, който се провежда преди началото на всяко първенство и противопоставя носителя на купата на Нидерландия и шампиона на страната.

Носители на трофея последните сезони

Рекордни носители на купата

Външни препратки 
 www.flashscore.bg
 dsport.bg

Турнири по футбол в Нидерландия